Пиньин (Bapinyi, Pelimpo, Pinyin) — бантоидный язык, на котором говорят в департаменте Мезам, юго-западнее коммуны Баменда и города Баменда (Северо-Западный регион Камеруна).

Фонология 

Последовательности:
 py (mby), ly (ndy), ty, ky, ngy, my, kẅ, ngẅ (= )
 pw (mbw), lw (ndw), tw, tsw, chw, shw, sw, zw, zhw, nw, nyw, ŋw

Все корни существительных и глаголов начинаются с согласной; в начальных гласных обязательны префиксы. Только  встречается в префиксах или в начале слов, и только  встречается в суффиксах.  не встречается в конце слов.

Все известные долгие гласные могут встречаться в середине и конце слов, но не в начале, хотя долгие гласные  не подтверждены. На письме долгие гласные пишутся парами: aa, əə, ii, ‿ɨɨ, oo, uu. Дифтонги ie, iə, ʉə, ɨə, uə используют один тон.

Тоны в пиньине бывают высокими, средними, низкими, повышающимися, падающими. Они записываются как в МФА, помимо относительно низкого, который на письме не обозначается: á ā a ǎ â. Падающий тон в основном ограничивается суффиксами, а повышающийся встречается редко, найденный только в нескольких существительных, таких как tǎ 'отец'.

Ссылки 
 
 OLAC resources in and about the Pinyin language 

Языки Камеруна